In 1955 werd het 50ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 7 augustus 1955 tot 4 april 1956. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario